El Torneig d'Estrasburg 2012, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 de maig de 2012 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   

2012
WTA Tour 2012